David Fiodorovitch Oïstrakh (1908-1974) violoniste
 Igor Oïstrakh (1931-2021), violoniste, fils du précédent